

Kapcsolódó szócikk 
Vulkán

Források
 Smithsonian Institution - Global Volcanism Program 

Az Antarktisz vulkánjai
Az Antarktisszal kapcsolatos listák
Vulkánok listái